Leitschuh ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Friedrich Leitschuh (1865–1924), deutscher Kunsthistoriker
 Friedrich Leitschuh (1837–1898), deutscher Bibliothekar
 Max Leitschuh (1889–1976), deutscher Altphilologe